Софадес — греческий топоним. Может означать:

 Софадес — малый город.
 Софадес (дим) — община.
  — десантный корабль, в составе Военно-морских сил в 1946—1963 годах.